Cape Rouge (Canada), een schiereiland van het Canadese eiland Newfoundland
 Cape Rouge (Australië), een kaap van het Australische Kangaroo Island